Der Briefmarken-Jahrgang 1939 der Deutschen Reichspost umfasste 41 Sondermarken, von denen die meisten mit einem Zuschlag versehen waren. Einige Briefmarken waren aus besonderem Anlass mit einem zusätzlichen Aufdruck versehen. Dauermarken waren ursprünglich nicht vorgesehen.

Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges am 1. September und der Wiedereingliederung der Stadt Danzig ins Deutsche Reich wurden am 28. September 14 ursprüngliche Werte der Freien Stadt Danzig mit Aufdruck herausgegeben. Bereits am 18. September gab es im Reich zwei Sondermarken, die auf das Ereignis „Danzig ist Deutsch“ hinwiesen, was eine eindrucksvolle Leistung wäre, wenn die Vorbereitungen für Entwurf und Druck erst nach Kriegsausbruch begonnen haben sollten.

Es gibt keine verlässlichen Angaben zu der Auflagenhöhe der Briefmarken.

Liste der Ausgaben und Motive

Anmerkungen

Siehe auch 
 Postgeschichte und Briefmarken von Danzig

Literatur 
 Michel-Katalog, Schwaneberger Verlag GmbH
 Deutschland 2006/2007 (broschiert), ISBN 3-87858-035-5
 Ganzsachen-Katalog Deutschland 1999
 Stefan Martens, Post und Propaganda, Das Dritte Reich und die Briefmarken der Deutschen Reichspost 1933–1945, Briefmarken aus der ersten Hälfte der Ära Ohnesorge 1937–1941, in Deutsche POSTGeschichte Essays und Bilder, Nicolaische Verlagsbuchhandlung Beuermann GmbH, Berlin, 1989

Weblinks 

Deutsches Reich (1933–1945)
1939
Liste (Philatelie)
1939